Plusieurs églises sont nommées église Saint-Jean en l'honneur d'un , généralement l'apôtre Jean :

Liste par pays

Église Saint-Jean, à Landsberg en Haute-Bavière ;
 Église Saint-Jean, à Mayence en Rhénanie-Palatinat.

Église Saint-Jean à Tournai
 Collégiale Saint-Jean l'Évangéliste à Liège

Église Saint-Jean-le-Théologien à Banja Luka, dans le quartier de Lauš ;
 Église Saint-Jean à Podmilačje, dans la municipalité de Jajce.

Église de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans

Église Saint-Jean, Carbini
 Église Saint-Jean, Sainte-Lucie-de-Tallano
 Église Saint-Jean, Santo-Pietro-di-Tenda
 Église Saint-Jean, Sorbo-Ocagnano

Église et monastère Saint-Jean de Duero à Soria (Castille-et-León) ;



Église Saint-Jean à Christiansted.

Église Saint-Jean à Helsinki,



Alsace 
 Église Saint-Jean, Strasbourg

Aquitaine 
En Aquitaine :
 Église Saint-Jean, Bagnères-de-Bigorre
 Église Saint-Jean, Bazas
 Église Saint-Jean de Bonneville, Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières
 Église Saint-Jean-d'Étampes, La Brède
 Église Saint-Jean-l'Évangéliste, Cudos
 Église Saint-Jean, Fauillet
 Église Saint Jean, Garlin
 Église Saint-Jean, Lalande-de-Pomerol
 Église Saint-Jean de Villeneuve-de-Mézin, Lannes
 Église Saint-Jean, Libourne
 Église Saint-Jean-de-Balerme, Montpezat
 Église Saint-Jean, Prayssas
 Église Saint-Jean, Roquebrune
 Église Saint-Jean, Saint-Jean-de-Blaignac

Auvergne 
En Auvergne :
 Église Saint-Jean, Ambert
 Église Saint-Jean, Beauzac
 Église Saint-Jean-du-Marchidial, Champeix
 Église Saint-Jean, Esteil
 Église Saint-Jean, Glaine-Montaigut
 Église Saint-Jean de Lapte, Lapte
 Église Saint-Jean, Le Monastier-sur-Gazeille
 Église Saint-Jean, Serbannes
 Église Saint-Jean, Thiers

Bourgogne 
En Bourgogne :
 Église Saint-Jean, Autun
 Église Saint-Jean-le-Rond, Auxerre
 Église Saint-Jean-Baptiste, Châtillon-sur-Seine
 Église Saint-Jean, Dijon
 Église Saint-Jean-l'Évangéliste, Grignon
 Église Saint-Jean, Joigny
 Église Saint-Jean de Narosse, Santenay

Bretagne 
En Bretagne :
 Église Saint-Jean, Lamballe
 Église Saint-Jean, La Selle-en-Luitré

Centre-Val de Loire 
Dans le Centre-Val de Loire :
 Église Saint-Jean, Bourges
 Église Saint-Jean, Lurais
 Église Saint-Jean, Tourailles
 Église Saint-Jean de Beaumont, Tours
 Église Saint-Jean, Villeau

Champagne-Ardenne 
En Champagne-Ardenne :
 Église Saint-Jean, Châlons-en-Champagne
 Église Saint-Jean, Troyes

Franche-Comté 
En Franche-Comté :
 Église Saint-Jean-l'Évangéliste, Dole

Île-de-France 
En Île-de-France :
 Église Saint-Jean-le-Rond de Paris (détruite)
 Église Saint-Jean-en-Grève de Paris (détruite)
 Église Saint-Jean de Montmartre, Paris
 Église Saint-Jean, La Queue-en-Brie

Languedoc-Roussillon 
En Languedoc-Roussillon :
 Église Saint-Jean-de-Bébian, Pézenas
 Église Saint-Jean, Serverette

Limousin 
En Limousin :
 Église Saint-Jean de la Cour, Aubusson
 Église Saint-Jean, Maison-Feyne
 Église Saint-Jean, Saint-Étienne-de-Fursac

Midi-Pyrénées 
En Midi-Pyrénées :
 Église Saint-Jean-de-Rayssac, Albi;
 Église Saint-Jean, Castelsarrasin;
 Église Saint-Jean, Bagnères-de-Bigorre;
 Église Saint-Jean, Massaguel
 Église Saint-Jean, Najac;
 Église Saint-Jean-et-Saint-Blaise, Puydaniel;

Nord-Pas-de-Calais 
En Nord-Pas-de-Calais :
 Église Saint-Jean, Cambrai

Normandie 

 Église Saint-Jean, L'Aigle
 Église Saint-Jean, Caen, église paroissiale du quartier Saint-Jean
 Église Saint-Jean, Elbeuf
 Église Saint-Jean-sur-Renelle, Rouen (détruite)
 Église Saint-Jean, Verneuil-sur-Avre
 Église Saint-Jean, Villers-Écalles

Pays de la Loire 
En Pays de la Loire :
 Église Saint-Jean-de-Béré, Châteaubriant
 Église Saint-Jean, Fontenay-le-Comte
 Église Saint-Jean, Tiffauges

Picardie 

En Picardie :

- Aisne

- Oise
 Église Saint-Jean-Baptiste, Beauvais ;
 Église Saint-Jean-Baptiste, Breteuil-sur-Noye ;
 Église Saint-Jean-Baptiste, Chaumont-en-Vexin ;
 Église Saint-Jean-Baptiste, Crouy-en-Thelle ;
 Église Saint-Jean-Baptiste, Montépilloy ;
 Église Saint-Jean-Baptiste, Le Plessis-Belleville ;
 Abbaye de Saint-Jean-aux-Bois

- Somme
 Église Saint-Jean-Baptiste, Abbeville ;
 Église Saint-Jean-Baptiste, Allonville ;
 Église Saint-Jean-Baptiste, Amiens ;
 Église Saint-Jean-Baptiste, Beauquesne ;
 Église Saint-Jean-Baptiste, Fourdrinoy ;
 Église Saint-Jean-Baptiste, Long ;
 Église Saint-Jean-Baptiste, Péronne.

Poitou-Charentes 
En Poitou-Charentes :
 Église Saint-Jean, Marnes
 Église Saint-Jean-de-Montierneuf, Poitiers

Provence-Alpes-Côte d'Azur 
En Provence-Alpes-Côte d'Azur :
 Église Saint-Jean, Forcalquier
 Église Saint-Jean, Ganagobie

Rhône-Alpes 
En Rhône-Alpes :
 Église Saint-Jean, Bard
 Église Saint-Jean, Grenoble
 Primatiale Saint-Jean, Lyon
 Église Saint-Jean, Valence

Église Saint-Jean-le-Théologien, Athènes
 Église Saint-Jean-le-Théologien, Chóra (Kýthnos)

Église Saint-Jean-Baptiste à Gressoney-Saint-Jean.
 Église Saint-Jean-de-la-Porte-Latine à Rome.
 Église Saint-Jean des Ermites à Palerme.

Église Saint-Jean de Sohrol, Azerbaïdjan oriental

Église Saint-Jean de Kaneo à Ohrid,

Église Saint-Jean à Maastricht,

Église Saint-Jean de Cracovie à Cracovie,

Église Saint-Jean-Népomucène à Žďár nad Sázavou.

Église Saint-Jean-de-Jérusalem à .

Église Saint-Jean à Saint-Pétersbourg.

Église Saint-Jean, église orthodoxe serbe située à Crkolez/Cërkolez près d'Istog/Istok, au Kosovo ;
 Église Saint-Jean-Népomucène de Gibarac, dans la municipalité de Šid et dans la province de Voïvodine ;
 Église Saint-Jean-Glavosek, de Krupac ;
 Église Saint-Jean, d'Orljane ;
 Église Saint-Jean-Chrysostome de Silbaš, dans la municipalité de Bačka Palanka et dans la province de Voïvodine ;
 Église Saint-Jean de Sombor, dans la province de Voïvodine ;
 Église Saint-Jean de Stevanac, près de Stalać ;
 Église Saint-Jean-le-Théologien, de Sremski Mihaljevci, dans la municipalité de Pećinci et dans la province de Voïvodine ; 
 Église Saint-Jean de Velika Hoča/Hoca i Madhe près de Rahovec/Orahovac, au Kosovo ;
 Église Saint-Jean-Glavosek de Zabrega.

Église Saint-Jean à Celerina
 Église Saint-Jean à Fribourg.
 Église Saint-Jean à Romanshorn

Voir aussi 
 
 
 

SaintJean
~